Думітрешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Думітрешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Думітрешть.
 Думітрешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Валя-Чорій.
 Думітрешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Вергуляса.
 Думітрешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту М'єркуря-Ніражулуй.